Roznov ist der Name folgender Orte:

 Roznov (Neamț), eine Stadt in Rumänien
 Roznov (Texas), eine Stadt im US-Bundesstaat Texas

siehe auch: Rožnov